De façon générale, on appelle transposition la reproduction d'une situation ou d'une condition dans un autre  sous une autre forme.
 En génétique, une transposition est un mécanisme moléculaire qui déplace un morceau du génome.
 En musique, une transposition est le fait de changer la hauteur des notes d'une mélodie ou d'une succession d'accords.
 En mathématiques :
 en algèbre linéaire, une transposition est le fait de calculer la transposée d'une matrice (c'est-à-dire d'inverser les lignes et les colonnes de cette dernière) ou la transposée d'une application linéaire (notion cohérente avec la précédente) ;
 en algèbre générale, la transposition est un 2-cycle, c'est-à-dire une permutation consistant à échanger deux éléments d'un ensemble.
 En logique des propositions, une transposition est une règle de remplacement valide qui permet d'échanger l'antécédent avec le conséquent
 En cryptologie, un chiffrement par transposition consiste à chiffrer un texte en modifiant l'ordre de ses lettres.
 En droit, une transposition est l'intégration des dispositions d'une directive d'origine internationale dans la législation nationale.
 Au jeu d'échecs, une transposition est la permutation des coups d'une partie (la position sur l'échiquier est en définitive la même).